Индекс Hang Seng (Hang Seng Index — HSI, ) — важнейший биржевой индекс Гонконгской фондовой биржи. Он вычисляется как среднее взвешенное значение крупнейших по капитализации акций 73 акционерных компаний Гонконга, которые составляют 65 % от общей капитализации фондовой биржи Гонконга.

История 
Автором индекса считают гонконгского банкира Стенли Свана (). Расчёт индекса Hang Seng начался 24 ноября 1969 года компанией HSI Services Limited. Эта компания в настоящее время собирает, публикует и анализирует информацию по индексу Hang Seng и ряду других фондовых индексов, таких как Hang Seng Composite Index, Hang Seng HK MidCap Index и пр.

Базовое значение индекса в 100 пунктов было эквивалентно стоимости акций на момент закрытия рынка 31 июля 1964 года. Самое низкое значение индекса в 58,61 пункта было достигнуто 31 августа 1967 года, рассчитанное задним числом. Исторический максимум составил 20971, 46 пунктов 24 января 2007 года. Hang Seng перевалил за 10,000 пунктов в первый раз в своей истории 6-го декабря 1993 года и 13 лет спустя 20 000 пунктов — 28 декабря 2006 года.

2 января 1985 года индекс был разделен на четыре категории, учитывающих отрасли экономики.
 Hang Seng Finance Sub-index — рассчитывается на основе стоимости 11 крупнейших банков и страховых компаний.
 Hang Seng Utilities Sub-index — рассчитывается на базе 5 топливно-энергетических компаний
 Hang Seng Properties Sub-index — рассчитывается на базе 12 крупнейших компаний в сфере недвижимости
 Hang Seng Commerce & Industry Sub-index — рассчитывается на базе промышленных и торговых компаний

Расчёт индекса 
Расчёт индекса производится по следующей формуле:

где:
 HSI(t) — текущее расчётное значение индекса;
 P(t)— текущее значение цены акции компании, входящей в индекс;
 P(t-1) — цена акции на закрытие торгов в предыдущий день;
 IS — количество размещённых () акций компании;
 FAF — коэффициент, учитывающий количество акций в свободном обращении (), значение от 0 до 1;
 CF — коэффициент, учитывающий капитализацию компании, значение от 0 до 1;
 HSI(t-1) — значение индекса на момент закрытия рынка в предшествующий день.

Состав индекса 
По состоянию на октябрь 2022 года при расчёте индекса используются данные по следующим компаниям

Примечания 

Азиатские фондовые индексы
Экономика Гонконга